Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993.

Stagione 
Nella stagione 1992-1993 il Werder Brema, allenato da Otto Rehhagel, concluse il campionato di Bundesliga al 1º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato ai quarti di finale dal . In Coppa delle coppe il Werder Brema fu eliminato al secondo turno dallo .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Otto Rehhagel
 Allenatore in seconda: Karl-Heinz Kamp
 Preparatore dei portieri:
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Coppa delle Coppe

Supercoppa UEFA

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1992-1993